Чулки́ — вид одежды для нижней части ног. Обычно сделаны из текстиля. В прошлом использовались как женщинами, так и мужчинами. В современной моде — предмет преимущественно женской одежды, хотя на рынке присутствуют и мужские модели.

Этимология 
Происходит от тюркского, ср.  «чулок»;  «портянка»,  «обматывать»; кыпч. čulgau,  «обмотка, онуча»; алт. čulgu «пелёнка»; →  (опись имущества Ивана Грозного, 1582—1583; Хож. Познякова, 1558, 12, Хож. Котова); далее — ; ; . У тюркских народов Средневековья первоначально чулки означали валяные мягкие сапоги.

История 

В 1589 году безработный англичанин по имени Лий, жена которого зарабатывала на жизнь вязкой чулок, создал первый вязальный станок для этого. Чулки, сделанные на станке, начинают составлять конкуренцию модным в те времена чулкам из шёлка и бархата. При Людовике XIV получили популярность светло-синие и красные чулки. У последовательниц маркизы де Помпадур в моде были чулки кружевные, стоимость которых приближалась к годовому доходу среднестатистического дворянина. В XVI веке в Испании вновь вошли в моду тонкие дорогие чулки, связанные вручную. Английский король Генрих VIII однажды получил из Испании одну пару таких чулок в качестве дорогого подарка. Кроме того в Венеции даже существовали «Общества Чулка» (), где состояли важные участники культурной жизни Венецианской Республики XV—XVI веков. Представители этих обществ отличались нарядно декорированной одеждой, а также чулками разных цветов, которые и являлись отличительной чертой каждого объединения. Чулки Компаньонов могли быть и в полоску, и в клетку, они часто украшались нашивками или даже драгоценными камнями.

XX век 

После того как многие столетия длинные платья скрывали женские ноги, мода после Первой мировой войны открыла их и очень скоро превратила в фетиш. Наряду с чёрными, белыми, коричневыми и полосатыми появились шёлковые чулки телесного цвета. Хотя сам искусственный шёлк научились изготавливать ещё в 1890 году, чулки из него начинают выпускать только к 1910 годам. Теперь на рынке представлены не только хлопковые, фильдекосовые и шёлковые чулки, но и чулки из вискозы. Такие чулки стоили как минимум в два раза меньше самой дешёвой модели чулок, изготовленных из натурального шёлка, не говоря уже о более дорогих дизайнерских чулках, цена которых доходила до $9. Такое нововведение как укреплённый мысок и пятка с использованием фильдекоса перерастает в дизайнерское решение, известное как «французская пяточка», которая стала эксклюзивной разработкой крупного производителя чулочной продукции Emery-Beers Company и была реализована в новой коллекции чулок «Onyx» 1911 года. А спустя некоторое время компания, выпускающая чулки под торговым названием «Phoenix», анонсирует модель с «гаванской пяточкой», аналогом «французской пяточки» компании Emery-Beers Company.

В начале XX века цветные чулки пользовались особым спросом. Многие женщины того времени предпочитали носить чулочную продукцию в тон платья. В многочисленных магазинах предлагаются чулки тёмно-синего, зелёного, жёлтого, пурпурно-красного, кофейного, молочного и других цветов и оттенков. Ещё большей популярностью пользовались чулки пастельных тонов с рисунком. К примеру, с овальными орнаментами, которые предлагались по более высокой цене. Чулки, вышитые вручную цветами и горошком, вопреки ожиданиям, стоили дешевле. На рынке появились новые дизайнерские модели чулок с изображением мышей, змей и ящериц, а также клетчатые и полосатые.

Внедрение нейлона в 1939 году химической компанией DuPont вызвало высокий спрос на чулки в США — в первый день продаж было выкуплено 4 миллиона пар. Нейлоновые чулки были дешевыми, прочными и прозрачными по сравнению с их хлопчатобумажными и шелковыми аналогами. Когда США вошли во Вторую мировую войну, компания DuPont прекратила производство нейлоновых чулок и переоборудовала свои заводы для производства парашютов, кабелей для самолётов и верёвок. В связи с этим в военные и послевоенные годы женщины рисовали карандашом для бровей на ногах прямые линии, имитирующие швы на чулках. В конце войны DuPont объявила, что компания вернётся к производству чулок, но не сможет сразу же удовлетворить весь спрос. Это привело к серии беспорядков в американских магазинах, известных как «нейлоновые бунты», пока DuPont не смогла увеличить производство.

В 1950-е годы DuPont годы развернула массовое производство нейлоновых чулок для женщин. В рекламе тех лет о нейлоне говорилось, что он имеет «прочность стали и тонкость паутины». Впервые нейлоновые чулки поступили в продажу в несколько магазинов небольшого городка Уилмингтон, за новинкой покупательницы приезжали даже из Нью-Йорка, вставая в длинные очереди. За первый год было продано 64 миллиона пар. Не останавливаясь на достигнутом, фирма DuPont в 1959 году выпустила эластичное волокно спандекс, получившее известность под торговой маркой лайкра.

В целях предотвращения сползания по ноге чулки носились с подвязками из ленты или тесьмы вокруг ноги или специальным поясом для чулок, к которому они крепились на шнурках или резинках с застёжками. Эта мода нашла своё отражение, в частности, в названии ордена Подвязки. У современных женских чулок, как правило, фиксация по ноге достигается за счёт наличия эластичного плетения (резинок) по верху изделия.

В то же время чулки как особый вид одёжных изделий используются в различных вариантах специальной и защитной одежды (костюмы химической, биологической защиты и т. д.).

Как специфически женский предмет одежды чулки стали распространённым объектом сексуального фетишизма.

См. также 
 Пояс для чулок
 Синий чулок
 Колготки
 Мужские колготки
 Пеппи Длинныйчулок

Примечания

Литература

Ссылки 
 Glossary of hosiery terms (English)
 Large free database of hosiery factories (English)

История одежды
Чулочно-носочные изделия
Мужской костюм XVIII века
Нательное бельё